Francja:
 Brix – gmina

Szwajcaria:
 Sankt Brix – dawna nazwa gminy Saint-Brais

Osoby:
 Otto Brix – niemiecki malarz
 Werner Brix – austriacki aktor
 Wilhelm Brix – niemiecki architekt